Гёкдени́з Карадени́з (; 11 января 1980, Гиресун, Турция) — турецкий футболист, игравший на позиции полузащитника в составе клубов «Трабзонспор» и «Рубин». Лучший бомбардир «Рубина» в чемпионатах России (39 голов). Выступал за сборную Турции.

Карьера

«Рубин» 
Переход в «Рубин» стал первым и последним трансфером игрока, до этого он 11 сезонов провёл в турецком «Трабзонспоре». В начале карьеры играл в основном защитную роль, позднее стал выступать в качестве атакующего полузащитника. Последнее время использовался в команде также на позициях нападающего.

Свой первый гол в сезоне 2011 Гёкдениз забил во 2 туре на 33 минуте «Тереку». В матче 8 тура против «Краснодара» Карадениз отметился дублем. В 9 туре в Санкт-Петербурге Карадениз забил мяч, в одиночку обыграв защиту «Зенита». 7 апреля выйдя во втором тайме на замену в матче 38-го тура Премьер-лиги с «Динамо», провёл свой 100-й матч за «Рубин» в этом турнире. 22 ноября 2012 года, во второй встрече группового этапа Лиги Европы между «Рубином» и «Интером» (Милан), Карадениз открыл счет в матче, чем помог своей команде («Рубин») победить со счетом 3-0. В январе 2012 года продлил контракт с «Рубином» до 2015 года. 14 февраля 2013 года в 1/16 плей-офф Лиги Европы между «Рубином» и мадридским «Атлетико» открыл счет в матче, чем помог «Рубину» победить со счетом 2-0.

В сезоне 2012/13 Карадениз выходил за команду чаще всего в стартовом составе в Премьер-Лиге и Лиге Европы. Кроме того, во второй части сезона он выходит с капитанской повязкой. 17 октября 2013 года продлил контракт с клубом ещё на год до 31 мая 2016 года.

3 мая 2018 года Карадениз объявил о том, что завершит игровую карьеру по окончании сезона. Клуб навсегда закрепил за игроком игровой номер 61.

Сборная Турции 
Дебютировал в сборной Турции 30 апреля 2003 года в матче против сборной Чехии. Участвовал в Кубке конфедераций 2003, где провёл пять игр и забил два гола, и в чемпионате Европы 2008, на котором сыграл 3 матча. В 2008 году главный тренер Фатих Терим исключил Карадениза из сборной за драку с капитаном сборной Турции Эмре Белёзоглу перед матчем со сборной Бельгии в Стамбуле.

Голы за сборную Турции

Личная жизнь 
Имя игрока по-турецки значит «Лазурное море», а фамилия — «Чёрное море».

Жену зовут Сера, сына зовут Демир, дочку — Наз.

В ноябре 2014 года сделал татуировку-надпись на правом бицепсе «ФК Рубин Казань».

Один из входов на домашний стадион «Трабзонспора» «Хюсейин Авни Акер» получил имя Гёкдениза Карадениза.

Достижения 
 «Трабзонспор»
 Обладатель Кубка Турции: 2002/03, 2003/04

 «Рубин»
 Чемпион России: 2008, 2009
 Обладатель Кубка России: 2012
 Обладатель Суперкубка России: 2010, 2012
 Бронзовый призер Чемпионата России: 2010

 Сборная Турции
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2003

Личные достижения 
 В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (3): 2008 (№ 3), 2011/12 (№ 3), 2012/13 (№ 3)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Рубина»
 
 
 Профиль на сайте Евро-2008
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Трабзонспор»